Vogelhaus steht für
 Nistkasten, eine Bruthilfe
 Vogelhäuschen, eine im Garten stehende Futterstelle
 Voliere, ein Bau für Vögel, z. B. in einem Zoo
dem Namen nach:
 Vogelhaus (Salzburg), im Schloss Mirabell
Siehe auch:
 Vogelheim (Begriffsklärung)